Птичар () — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Момчилград. Население составляет 318 человек.

Село наиболее известно как родина знаменитого болгарского, а затем турецкого тяжелоатлета Наима Сулейманоглу (Сулейманова), первого в истории трёхкратного олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике, многократного чемпиона мира.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Птичар, в состав которого входит Птичар, должность кмета (старосты) исполняет Нуриттин Исмаил Исмаил (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов правления кметства.

Кмет (мэр) общины Момчилград — Ердинч Исмаил Хайрула (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Кырджалийской области